Sælen est un patronyme norvégien et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1855-1923), homme politique norvégien

 (né en 1969), joueur norvégien de football

 (1920-2008), océanographe norvégien

Toponyme

Sælen (Sälen), localité de la Dalécarlie

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien